Radaelli ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Radaelli (geb. 1960), italienischer Politikwissenschaftler
 Enrico Maria Radaelli (* 1944), italienischer Philosoph und Theologe
 Giuseppe Radaelli (1833–1882), italienischer Fechtmeister
 Giuseppe Radaelli (1885–1939), italienischer Opernsänger (Tenor)